Бори́с Малино́вский:
 Малиновский, Борис Анатольевич (1909—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.